Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Anterselvie były szóstymi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrano w dniach 19–22 stycznia. Rywalizacja odbyła się w biegu masowym, biegu indywidualnym i sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Bieg masowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bieg masowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Anterselvie

Bibliografia 
 

Anterselva
2017 we Włoszech
Biathlon we Włoszech
Zawody sportowe we Włoszech